

Мелно — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мелно — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Мельно (значення)